Mer Hayrenik este imnul național al Armeniei.

Versuri

În armeană

Traducere

Referințe

Imnuri naționale